Sign of the Times est un album du groupe britannique The Rubettes sorti en 1976 ;
  est une chanson du groupe britannique The Belle Stars sorti en 1982 ;
 Sign of the Times est une chanson du chanteur anglais Harry Styles sortie en 2017.

 Sign o' the Times est un album du chanteur américain Prince sorti en 1987 ;
 Sign o' the Times est une chanson de Prince extraite de l'album du même titre, sortie en 1987 ;
 Sign o' the Times est un film réalisé par Prince durant la tournée Sign o' the Times Tour, sorti en 1987.